Bischofspalast bezeichnet:

allgemein
 eine Bischofsresidenz in Form eines Palastes,
speziell bestimmte Bischofspaläste, u. a.
 Bischofspalast (Timişoara) in Rumänien
 Erasmus-Ciołek-Bischofspalast in Krakau, Polen
 Bischofspalast Kielce (Polen)
 Bischofspalast (Nysa) (Polen)
 Bischofspalast (Lauterbourg) (Frankreich)

Siehe auch
 Palazzo Vescovile